Ройка — топоним:

• Ройка — Озеро в Ленинградской      области.

 Ройка — река в Ленинградской области.
 Ройка — река в Кировской области.
 Ройка — река в Свердловской области, приток Ёлвы.
 Ройка — река в Московской области, приток Мечи.
 Ройка — река в Нижегородской области, приток Пьяны.
 Ройка — деревня в Кстовском районе Нижегородской области.
 Ройка — железнодорожная станция около этой деревни.
 Ройка — деревня в Гагинском районе Нижегородской области.